Pfingstberg ist der Name folgender Berge:
 Pfingstberg (Potsdam), Berg bei Potsdam
 ein Berg des Vogelsbergs
 Pfingstberg in Berlin-Hermsdorf, Straßenname Am Pfingstberg
 eine Weinlage in Orschwihr

Pfingstberg ist der Name folgender Orte:
 Pfingstberg (Mannheim), Stadtteil von Mannheim
 Ortsteil der Gemeinde Bösdorf (Holstein)
 Ortsteil der Gemeinde Flieth-Stegelitz in Brandenburg

Pfingstberg ist der Name folgender Bauwerke:
 Pfingstberg (Latdorf), Grabhügel in Latdorf (Nienburg (Saale)) in Sachsen-Anhalt